Метатекст — текстовые элементы второго порядка (метаданные), выполняющие служебные функции по отношению к некоему первичному тексту.

 метатекст в литературоведении и текстологии — это набор связанных с каким-то произведением текстов, помогающих понять текст или его роль в культуре — черновиков, прототипов, пародий, продолжений, критических статей и т. д.
 метатекст в лингвистике — элементы текста, соотносимые с ситуацией общения, описывающие и структурирующие речь, частью которой они являются.

Не путать 
Не стоит путать с метапрозой — литературными произведениями, затрагивающими сам процесс повествования.

Филология
Текст